Ruta 14 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 14
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 14 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Uruguay, siehe Ruta 14 (Uruguay)